Кампа́ния ( «равнина», от  «поле»,  «полевые работы; поход»):
 Военная кампания — период (место) проводимого мероприятия вооружёнными силами государства в военное время, военные действия, совокупность операций, находящихся в непосредственной связи между собой и составляющих по времени (месту) определённый отдел войны, объединённых общей стратегической целью.
 Кампания — в морском деле срок плавания военных судов.
 Кампания — область в Италии.
 Римская Кампания — область в Лацио, Италия, расположенная вокруг Рима.
 Камбания — Салоникская равнина в Греции.
 (377) Кампания — астероид, открытый в 1893 году.
 Кампания — в промышленности продолжительность заводской операции, ведущейся непрерывно, например, сахарная кампания, винокуренная кампания и другие. 
 Время непрерывного действия агрегата, механизма:
 Кампания ядерного реактора — время работы реактора с одной и той же загрузкой ядерного топлива.

Синонимы 
 Акция

См. также 
 Компания
 Кампанья (значения)
 Шампань (значения)